El pueblo fang es de origen bantú y originario del interior del área continental de Guinea Ecuatorial. Está extendido asimismo en Gabón y Camerún. Hablan el idioma fang.

Constituye el 20 % de la población de Camerún y son la etnia mayoritaria en Guinea Ecuatorial, donde representan el 80 % de la población total; en Gabón son el 37 %. Su estructura social es patrilineal y se subdivide en linajes, tribus, clanes y familias. La religión más practicada entre los fang es el bwiti. Son célebres por sus esculturas talladas y por la música que crean con el instrumento del mvett. Otras etnias de Guinea Ecuatorial, minoritarias, son los bubis, ndowés, combes, bisió y bengas, entre otros.

Idiosincrasia de la nación fang
Los Fang, en realidad, son siete pueblos, con su forma de hablar y de guiarse en la vida, con idiosincrasia, hermanados por el doble vínculo: hijos de Afrikara y Nana Ngó. A estos siete pueblos, por el prevalimiento de la primogenitura, termina el hermano mayor, Fang, dándoles una denominación común de "fang". Desde una consideración mística, también se les conoce como "Ekang".  Uno de los hermanos, Bulu, y su descendencia, "ewono, etón", se les conoce como "beti", "Señores". Ocupan las tierras de Akono Olinga, Obala, Ongola, Mbalmoyo, descienden hasta cerca de Kribi y llegan hasta Ebolowa. Otro hermano, Ntumu, el benjamín, se establece en las tierras que van desde Ambam, capital del País de los Ntumu, se adentra en la Región de Bangui, República Centroafricana, la Región de Ouesso, en Congo Brazzaville y llega hasta Bitam, en la República de Gabón y la franja de tierra que corre entre los ríos Ntém y Welé, en Guinea Ecuatorial. Y las tierras que van de aquí hasta Oyem, capital del País de los Okak, son tierras Okak. Y aquí ya arranca la descendencia de Fang, hasta alcanzar Ogüé, junto a las descendencia de los hermanos Mevú y Ndene Afri, gemelos homocigóticos, conocida como los "Mevumendene". La última descendencia, la del segundo hermano, Nkuiñ, vive en las dos orillas del río Ntém, en su curso final.

Estructura social
Los Fang son nubios, con elementos bantúes, vecinos, durante siglos de sudaneses, también nubios, como los Fulani. Tienen una estructura social orgánica parecida a la de los judíos. Su Dios único es tan antiguo como el judaico: Moyo, Mebegue, Zam. Según esto, los Fang forman una nación, son una nación dividida, por la ignorancia y arbitrariedad colonial, entre cinco estados, y lo que les interesa ahora no es tanto formar un estado cómo mantener la conciencia nacional por encima de las fronteras coloniales; sentirse nación y mantener la conciencia nacional mediante el estudio profundo de su lengua y sus diferentes acentos, así como la difusión de su más que milenaria cultura.

Religión 
La religión principal de los Fang está centrada en sus antepasados, en especial a los que fueron líderes importantes, de quienes se cree que siguen controlando después de su muerte la vida de las personas. La religión tradicional es que los cráneos y los huesos largos de estos hombres tienen poder sobre el bienestar de la familia.

Economía 
Han sido y siguen siendo principalmente agricultores aunque la caza tuvo también mucha importancia.

Véase también 
 Abaá, casa comunal fang
Idioma fang

Etnias bantúes
Etnias de Guinea Ecuatorial
Etnias de Gabón
Etnias de Camerún